Камешник — деревня в Шекснинском районе Вологодской области. Административный центр сельского поселения Камешниковского и Камешниковского сельсовета.

Расстояние до районного центра Шексны по автодороге — 55 км. Ближайшие населённые пункты — Дерягино, Березник, Киргоды.

По переписи 2002 года население — 66 человек (25 мужчин, 41 женщина). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 
 Камешник в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района